James J. Heffernan (1888–1967) – amerykański polityk, członek Izby Reprezentantów z Nowego Jorku
 James Francis „Frank“ Heffernan (1892–1938) – kanadyjski hokeista
 James Heffernan (ur. 1979) – irlandzki polityk, senator